Rudolf von Eu ist der Name folgender Personen:
 Rudolf I. von Eu, auch Rudolf I. von Issoudun († 1219), Herr von Issoudun und Graf von Eu
 Rudolf II. von Eu (um 1200–1246), Graf von Eu und Herr von Issoudun